Dumitru ist ein rumänischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Dumitru ist eine rumänische Form des griechischen Namens Demetrios (latinisiert Demetrius), abgeleitet vom Namen der griechischen Göttin Demeter, und tritt als Vorname wie als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Dumitru Hubert (1899–1934), rumänischer Pilot und Bobfahrer
 Dumitru Moraru (* 1956), rumänischer Fußballspieler
 Dumitru Pârvulescu (1933–2007), rumänischer Ringer
 Dumitru Petre (* 1957), rumänischer Gewichtheber
 Dumitru Dorin Prunariu (* 1952), rumänischer Pilot, Diplomat und Kosmonaut
 Dumitru Stăniloae (1903–1993), rumänischer Theologe, Schriftsteller und Professor

Familienname 
 Alexe Dumitru (1935–1971), rumänischer Kanute
 Alina Alexandra Dumitru (* 1982), rumänische Judoka
 Constantin Dumitru (1935–1996), rumänischer Opernsänger
 Constantin Dumitru (Leichtathlet), rumänischer Hammerwerfer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1952
 Daniela Dumitru (* 1987), rumänische Eisschnellläuferin
 Florentin Dumitru (* 1977), rumänischer Fußballspieler

 Ion Dumitru (* 1950), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ionuț Dumitru (* 1992), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Kathrin Dumitru (* 1980), deutsche Schwimmerin und Olympiateilnehmerin
 Kristina Dumitru (* 1989), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Marc Dumitru (* 1986), deutscher Schauspieler
 Marian Dumitru (* 1960), rumänischer Handballspieler
 Nicolae Dumitru (1928–2005), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Nicolao Dumitru (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Viorica Dumitru (* 1946), rumänische Kanutin

Siehe auch 
 Dumitriu

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Rumänischer Personenname
Theophorer Personenname